Нигилизм:
 Нигилизм — философская позиция, утверждающая, что бытие не имеет объективного смысла, причины, истины или ценности.
 Мереологический нигилизм — философская позиция, согласно которой объекты, состоящие из частей, не существуют.
  — философская теория, согласно которой существование объектов в реальности необязательно.
 Моральный нигилизм — метаэтическое представление о том, что ничто не является моральным или аморальным.
 Русский нигилизм — культурное движение в Российской империи 1860-х годов.
 Экзистенциальный нигилизм — философская теория, согласно которой жизнь не имеет объективного смысла или ценности.
 Эпистемологический нигилизм — форма скептицизма, согласно которой любое знание воспринимается как потенциально ложное или непроверяемое.